Ешторіл  () — португальська власна назва.

Топоніми

Ешторіл — парафія.
 Ешторільський автодром

Інше 
 Ештуріл-Прая () — португальська футбольна команда;
 Estoril Open — професійний тенісний турнір.